

Persone

Bonanni 
Angelo Bonanni (1978) – tecnico del suono italiano
Filippo Bonanni (1638-1723) – gesuita, storico, biologo ed erudito italiano
Gaetano Bonanni (1905-1975) – attore e doppiatore
Jacopo Bonanni (1992) – doppiatore italiano
Laudomia Bonanni (1907-2002) – scrittrice, magistrata e pubblicista italiana
Luciano Bonanni (1927-1997) – attore italiano
Massimo Bonanni (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Mauro Bonanni (1948-2022) – montatore italiano
Nino Bonanni (1905-1975) – attore e doppiatore italiano
Raffaele Bonanni (1949) – sindacalista italiano
Roberto Bonanni (1949) – attore italiano

Bonanni d'Ocre 
Cesidio Bonanni d'Ocre (1793-1877) – giudice e politico italiano
Teodoro Bonanni d'Ocre (1815-1894) – nobile e politico italiano

Altro
Bonanni – famiglia nobile abruzzese
Bonanni – famiglia nobile siciliana

Pagine correlate 
Palazzo Bonanni